ATJ peut désigner :
  une émission de télé-réalité américaine ;
 Aéroport d'Antsirabe, à Antsirabe, à Madagascar, selon le code AITA.

atj peut désigner :
 atikamekw, une langue parlée par les Atikamekw, un peuple autochtone vivant en Mauricie au Québec.